Friedensbrücke steht für:

 Friedensbrücke (Bautzen), Deutschland
 Friedensbrücke (Breslau), Polen
 Friedensbrücke (Frankfurt am Main), Deutschland
 Friedensbrücke (Neckargemünd), Deutschland
 Friedensbrücke (Plauen), Deutschland
 Friedensbrücke (Tiflis), Georgien
 Friedensbrücke (Weil am Rhein), Deutschland
 Friedensbrücke (Wien), Österreich
 Friedensbrücke (Würzburg), Deutschland
 Peace Bridge, Kanada und Vereinigte Staaten
 Sueskanal-Brücke, Ägypten
 U-Bahn-Station Friedensbrücke in Wien
 Friedensbrücke (Weimar), Deutschland

Siehe auch:
 Passerelle de la Paix